Tora (Pięcioksiąg Mojżeszowy) – święta księga judaizmu, pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu
 Pięcioksiąg samarytański – samarytańska wersja Tory
 Pięcioksiąg konfucjański – zestaw klasycznych ksiąg chińskich